Donald Shanks est un nom pouvant désigner:

 (1940-2011), baryton australien
Donald Shanks (né en 1950), cascadeur américain
 (né en 1952), joueur anglais de football
 (1922-1978), nageur bermudien

Voir aussi

Shanks, Donald